Буянова — русская фамилия; женская форма фамилии .
Известные носители:
 Буянова, Елена Германовна (более известна под фамилией Водорезова; род. 1963) — советская фигуристка, тренер по фигурному катанию.